MJK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monkey Mia (Western Australia) (Australia)